Transjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Transjön (Ekeberga socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun och Lessebo kommun,  (68,2 ha)
Transjön (Gullabo socken, Småland), sjö i Torsås kommun,  (21,8 ha)
Transjön (Hjortsberga socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (9,06 ha)
Transjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (69,4 ha)
Transjön (Ålems socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (1,1 ha)
Stora Transjön, sjö i Marks kommun, 
Transjön (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun, 
Transjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Transjön, Södermanland, sjö i Haninge kommun och Nynäshamns kommun,  (12,4 ha)
Transjön, Västmanland, sjö i Surahammars kommun,  (9,09 ha)
Transjöarna, sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,77 ha)

Se även
Tranesjön
Tranusjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn